Alcides Glorioso Chamorro Balbín (Vilca, Huancavelica, 13 de abril de 1963) es un abogado y político peruano. Fue Congresista de la República durante el periodo 2001-2006, Alcalde de Chilca (1996-1998) y Alcalde de Huancayo (2015-2018).

Biografía
Nació en el distrito de Vilca, Huancavelica, el 13 de abril de 1963.

Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal y los secundarios en la Institución Educativa Túpac Amaru del distrito de Chilca, Huancayo.

Se tituló como abogado en la Universidad Peruana Los Andes en 1990 y en 2010 egresó de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la filial Huancayo de la Universidad Alas Peruanas.

En el 2013, obtuvo el Doctorado en Derecho por la Universidad Peruana Los Andes.

Vida política

Alcalde de Chilca (1996-1998) 
Inició su carrera política en las elecciones municipales de 1995, donde fue candidato a la Alcaldía de Chilca resultando elegido con 30.523% de los votos, para el periodo 1996-1998.

Congresista (2001-2006) 
En las elecciones generales del 2001, fue elegido Congresista de la República en representación de Junín por el Frente Independiente Moralizador, con 47,346 votos preferenciales, para el periodo parlamentario 2001-2006.

Candidato a la Presidencia Regional de Junín 
En las elecciones regionales de Junín del 2006, fue candidato a laa Presidencia Regional de Junín por el Movimiento Independiente Fuerza Constructora, sin embargo quedó en el 2.º lugar tras la victoria de Vladimiro Huaroc, habiendo quedado en 3.º lugar el entonces primerizo Vladimir Cerrón.

En las elecciones regionales de Junín del 2010, fue nuevamente candidato por su mismo partido sin éxito luego de quedar en 3er lugar de las preferencias.

Alcalde Provincial de Huancayo (2015-2018) 
En las elecciones municipales de Huancayo del 2014, fue elegido Alcalde Provincial de Huancayo por el movimiento regional Junín Sostenible con su Gente, con el 22.588% de los votos preferenciales, para el periodo 2015-2018.

Referencias

Alcaldes de Huancayo
Abogados de Perú
Políticos de Perú
Alumnado de la Universidad Peruana Los Andes
Congresistas de Perú 2001-2006
Congresistas por Junín
Miembros del Frente Independiente Moralizador
Alcaldes de Chilca (Huancayo)